Георги Золотович може да се отнася за:

 Георги Золотович (1799 – 1881) – български търговец, общественик и дарител;
 Георги Золотович (1855 – 1927) – български лекар.